Die Honkbal Hoofdklasse ist die höchste niederländische Spielklasse im Baseballsport. Die Liga besteht regulär aus 8 Teams, die je 42 Spiele pro Saison bestreiten. Die 1922 gegründete Liga startet ihre Saison jeweils im April und endet im September mit den Play-Offs, an denen die besten vier Teams der Regular Season teilnehmen. Der Meister der Finalserie, der sogenannten Holland Series, nimmt automatisch am Baseball-Europapokal teil.

Im Gegensatz zur nordamerikanischen Major League Baseball existiert in der Honkbal Hoofdklasse seit der Saison 2005 ein Auf- und Abstiegssystem.

Die Saison 2020 hat keinen Champion, da die Serie nach zwei Spielen wegen strengerer staatlicher Maßnahmen bezüglich der herrschenden Coronapandemie vorzeitig abgebrochen wurde.

Aktuelle Teams 
In der Saison 2018 sind folgende Teams in der Hoofdklasse vertreten:
 Neptunus Rotterdam (Rotterdam)
 DSS (Haarlem)
 De Glaskoning Twins (Oosterhout)
 Hoofddorp Pioniers (Hoofddorp)
 Amsterdam Pirates (Amsterdam)
 HCAW (Bussum)
 Storks H1 (Den Haag)

Geschichte 
Der Ligabetrieb begann bereits 1922 und war anfangs auf Amsterdam konzentriert. Gründungsmannschaften waren Ajax, Blauw-Wit, Hercules und Quick. Bald kamen auch Mannschaften aus Haarlem dazu.

Meister

Einzelnachweise

Weblinks 
 Offizielle Website des KNBSB (niederländisch)
 Baseballportal Honkbalsite (niederländisch)

Baseball (Niederlande)
Niederlande